Le  Championnat d'Europe de basket-ball féminin s'est déroulé en Italie, en 1981, et a vu la victoire de l'équipe d'URSS.

Récit

Équipes participantes et groupes

Tour préliminaire

Tour Final

Places de 9 à 12

Places de 5 à 8

Places de 1 à 4

Classement final

Liens externes 
  Championnat d'Europe 1981 sur le site fibaeurope.com

1981
Basket-ball Europe feminin 1981, Championnat d'
Europe feminin 1981, Championnat d'